У́лица Шми́дта — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Шмидта — улица в Азове.
 Улица Шмидта — улица в Ейске.
 В Липецке:
 Улица Шмидта;
 2-я улица Шмидта — прежнее (до 1957 г.) название улицы Джамбула;
 3-я улица Шмидта — прежнее (до 1957 г.) название улицы Чаплыгина.
 Улица Шмидта — улица в Москве.
 Улица Шмидта — улица в Мурманске.
 Улица Шмидта — улица в Новосибирске.
 Улица Шмидта — улица в Пензе.
 Улица Шмидта — улица в Таганроге.
 Улица Шмидта — улица в Тюмени.
 Улица Шмидта — улица в Уфе.
 Улица Шмидта — улица в Щёлкове.

Крым (спорная территория) 
 Улица Шмидта — улица в Севастополе.
 Улица Шмидта — улица в Симферополе.
 Улица Шмидта — улица в Евпатории.
 Улица Шмидта — улица в Керчи.
 Улица Шмидта — улица в Феодосии.

Украина 
 Улица Шмидта — улица в Бердянске.
 Улица Шмидта — улица в Виннице.
 Улица Шмидта — улица в Днепре.
 Улица Шмидта — улица в Запорожье.
 Улица Шмидта — улица в Киеве.
 Улица Шмидта — улица в Мариуполе.
 Улица Шмидта — улица в Мелитополе.
 Улица Шмидта — улица в Умани.
 Улица Шмидта — улица в Харькове.
 Улица Шмидта — улица в Херсоне.
 Улица Шмидта — улица в Чернигове.

Белоруссия 
 Проспект Шмидта — проспект в Могилёве.
 Улица Шмидта — улица в Бобруйске.
 Улица Шмидта — улица в Гомеле.

Другое 
 Улица Шмидта — улица в Алматы, Казахстан.
 Улица Шмидта — улица в Вийёрбане, Франция.

См. также 
 Бульвар Шмидта (Тверь)
 Переулок Шмидта (Мелитополь)
 Проспект Шмидта (Могилёв)
 Проспект Шмидта (Ярославль) — ныне проспект Ленина
  (значения)
 Улица Отто Шмидта — улица в Екатеринбурге.